Amasi Damiani (1927-), réalisateur, scénariste, metteur en scène italien
 Damiano Damiani (1922-2013), écrivain, scénariste, acteur et réalisateur italien
 Dominique Damiani (1953-2019), coureuse cycliste et triathlète française
 Donatella Damiani (1958-), actrice italienne
 Felice Damiani (1560-1608), peintre italien, actif de 1584 à 1606
 Francesco Damiani (1958-), boxeur italien
 Giordano Damiani (1930-), joueur italien de basket-ball
 José Damiani (1939-), bridgeur français
 Joseph Damiani (1923-2004), écrivain, scénariste et réalisateur sous le pseudonyme de José Giovanni
 Luigi Damiani (1876-1953), anarchiste italien
 Oscar Damiani (1950-), joueur international de football italien
 Robert Damiani (1447-1460), religieux italien
 Roberto Damiani (1959-), directeur sportif d'équipe cycliste italien.

Entreprise 
 Damiani, entreprise de luxe

Voir aussi 
 
Patronyme italien